Кубок Фарерских островов по футболу ( — Кубок Премьер-министра) — ежегодное соревнование среди футбольных клубов Фарерских островов. Проводится с 1955 года. До 1978 к участию в розыгрыше кубка допускались исключительно клубы из высшего футбольного дивизиона Фарерских островов. Начиная с 1979 в соревновании могут участвовать команды из всех четырех футбольных дивизионов страны. Победитель Кубка попадает в квалификационный раунд розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

С 1979 по 1999 финал Кубка проводился на столичном стадионе Gundadalur с искусственным газоном, а с 2000 года на другом стадионе города Торсхавн Tórsvøllur, но уже с натуральным травяным покрытием.

Самым возрастным участником турнира является Петур Айрикссон — 27 июня 2020 года он вышел на поле в возрасте 61 года, 4 месяцев и 16 дней.

Обладатели Кубка 

 В 1970 году финал Кубка не состоялся.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Фарерских островов

Мероприятия, регулярно проводимые с 1955 года